Chiesa di Sant'Olav – chiesa di Tallinn, in Estonia
 Chiesa di Sant'Olav – chiesa di Kirkjubøur, sulle isole Fær Øer
 Cattedrale di Sant'Olav – chiesa di Oslo, in Norvegia
 Cattedrale di Sant'Olav – chiesa di Trondheim, in Norvegia